Woods – amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
Gminy w USA:
 Woods (ang. Woods Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chippewa

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Woods (ang. Woods County) – w stanie Oklahoma

Osoby:
 A.M. Woods – amerykański zawodnik lacrosse
 Charles Arthur Woods – amerykański zoolog
 James Woods – amerykański aktor, scenarzysta i reżyser
 Leona Woods – amerykańska fizyk
 Tiger Woods – amerykański golfista